O Manual do Detetive () é um guia de detetives para crianças. Foi publicado no Brasil em 1980 pela Editora Abril, sendo uma tradução do original publicado em 1979 pela Usborne Publishing, de autoria de Anne Civardi e com ilustrações de Colin King.

O livro com capa azul em brochura de 192 páginas é recheado de dicas e conselhos de como se tornar um detetive ágil e eficiente, incluindo como identificar impressões digitais, examinar caligrafia, interrogar testemunhas e caçar pistas. Para aperfeiçoamento das habilidades, há testes de observação, enigmas, códigos a decifrar. Indicado para crianças a partir dos seis anos de idade.

Ver também 
 Manual do Espião
 Manuais Disney

Literatura infantojuvenil
Abril Jovem
Livros de 1979